Wolicki:
 Konstanty Wolicki (1792–1861) – przemysłowiec, uczestnik powstania listopadowego 
 Konstanty Wolicki (1805–1863) – kompozytor, zesłaniec po powstaniu listopadowym
 Paweł Wolicki (ur. 1972) – burmistrz Dębicy
 Stefania Wolicka (ur. 1851) – uczona, doktor filozofii
 Stanisław Wolicki (1892-1963) – malarz, aktor, reżyser
 Teofil Wolicki (1768-1829) – biskup